We Got the Beat kan syfta på:
We Got the Beat (sång) – en låt av The Go-Go's
We Got the Beat (musikalbum) – ett musikalbum av Adhesive